EOV steht für:
 Eidgenössischer Orchesterverband (Société fédérale des orchestres)
 Ergebnisorientierte Vergütung, siehe Anreizsystem
 Exzessives Onlineverhalten, siehe Internetabhängigkeit

 
Abkürzung